Тростянецкий сельский совет () — название сельских советов на Украине:

Винницкая область 
 Тростянецкий сельский совет — Тывровский район. 
 Тростянецкий сельский совет — Ямпольский район.

Волынская область 
 Тростянецкий сельский совет — Киверцовский район.

Ивано-Франковская область 
 Тростянецкий сельский совет — Долинский район. 
 Тростянецкий сельский совет — Снятынский район.

Одесская область 
 Тростянецкий сельский совет — Великомихайловский район.

Полтавская область 
 Тростянецкий сельский совет — Полтавский район.

Тернопольская область 
 Тростянецкий сельский совет — Бережанский район. 
 Тростянецкий сельский совет — Зборовский район.
 Тростянецкий сельский совет — Монастырисский район.

Черкасская область 
 Тростянецкий сельский совет — Каневский район.

Черниговская область 
 Тростянецкий сельский совет — Ичнянский район.